Slayer bezeichnet:

 Slayer, US-amerikanische Thrash-Metal-Band
 Slayer (Fanzine), norwegisches Fanzine
 Slayer (Computerspiel), Action-Rollenspiel